Ба́харев — русская фамилия. Известные носители:

 Бахарев, Александр Арсентьевич (1911—1974) — советский писатель и журналист.
 Бахарев, Алексей Александрович (1976—2022) — российский и украинский футболист.
 Бахарев, Анатолий Михайлович (1918—1979) — советский астроном, первооткрыватель кометы Бахарева — Макферлана — Кринке.
 Бахарев, Андрей Евгеньевич (род. 1966) — советский футболист, капитан латвийской команды «Даугава» в 1982—1984 и 1989 годах, полузащитник.
 Бахарев, Василий Никифорович (1909—1985) — Герой Советского Союза.
 Бахарев, Вячеслав Владимирович (род. 1973) — российский футболист.
 Бахарев, Геннадий Сергеевич (род. 1963) — глава администрации города Симферополя (2014—2017).
 Бахарев, Георгий Лазаревич — народный комиссариат рыбной промышленности КазССР врид с декабря 1945 года по январь 1946.
 
 Бахарев, Константин Михайлович (род. 1972) — российский журналист и политический деятель, депутат Государственной думы VII созыва.
 Бахарев, Михаил Алексеевич (род. 1947) — советский и украинский журналист и политический деятель, заместитель Председателя Верховного Совета Крыма в 2006—2010 годах.
 Бахарев, Никита (1705—?) — российский механик и изобретатель.
 Бахарев, Николай Сергеевич (род. 1946) — советский и российский фотограф.
 Бахарев, Пётр Михайлович (1920—1986) — Герой Советского Союза.
 Бахарев, Сергей Викторович (1961—2019) — российский дипломат.

См. также 
 Бахирев
 Бахаров